Хрустальов Володимир Олександрович — Герой Соціалістичної Праці.
 Хрустальов Павло Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Хрустальов Павло Павлович — Герой Радянського Союзу.
 Хрустальов Микола Титович — радянський льотчик, учасник оборони Севастополя.
 Хрустальов Петро Олексійович — генерал-майор Радянської армії.